Le nom Hornbostel peut désigner un patronyme ou un toponyme.

Patronyme 

 Chuck Hornbostel (1911-1989), coureur de demi-fond américain ;
 Erich von Hornbostel (1877-1935), musicologue autrichien, co-auteur du système Hornbostel-Sachs ;
 Nicolas Hornbostel (1864-1919), avocat et militant nationaliste français ;
 Theodor von Hornbostel (1815-1888), homme politique autrichien.

Toponyme 

 Hornbostel, Ortsteil de la commune allemande de Wietze (Basse-Saxe) ;
 Hauts pâturages de Hornbostel, réserve naturelle située sur le territoire de cette commune.